Klaus Neubert (1949) – ex canottiere tedesco
  Ramona Neubert (1958) – atleta tedesca